Gudżaracka Wikipedia – edycja językowa Wikipedii tworzona w języku gudżarackim. Wersja ta liczy obecnie  artykułów.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Wikipedia w języku gudżarackim

Edycje językowe Wikipedii